Bloomberg steht für:
 Bloomberg L.P., US-amerikanisches Medienunternehmen und dessen Produktbereiche
 Bloomberg Businessweek, eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift
 Bloomberg News, eine Nachrichten- und Bildagentur
 Bloomberg Radio, ein Hörfunkprogrammproduzent
 Bloomberg Television, eine internationale Nachrichtensendergruppe

Bloomberg ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel J. Bloomberg (1905–1984), US-amerikanischer Film- und Tontechniker
 Georgina Bloomberg (* 1983), US-amerikanische Springreiterin
 Héctor Pedro Bloomberg (1890–1955), argentinischer Schriftsteller
 Isadore Bloomberg (1930–2001), südafrikanischer Gewichtheber
 Michael Bloomberg (* 1942), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

Siehe auch:
 Bloomberg Tower
 Blumberg (Begriffsklärung)